Il singolare del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore José Acasuso che ha battuto in finale Albert Portas 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 David Sánchez (quarti di finale)
 Albert Montañés (primo turno)
 Albert Portas (finale)
 Attila Sávolt (primo turno)

 David Ferrer (primo turno)
 José Acasuso (Campione)
 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 Željko Krajan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2002